Kulturforum steht für:
 allgemein eine Einrichtung zur Vermittlung von Kunst und Kultur, siehe Kulturzentrum
 Österreichisches Kulturforum, diplomatische Institution der Auslandskulturpolitik
einzelne Stellen:
 Kulturforum Berlin
 Österreichisches Kulturforum Berlin, Österreichisches Kulturforum an der Botschaft
 KulturForum Europa, deutscher Verein
 Deutsches Kulturforum östliches Europa, staatliche Einrichtung der Kultur- und Bildungsvermittlun
 Kulturforum Fürth, Veranstaltungsgelände
 Austrian Cultural Forum New York, Österreichisches Kulturforum an der Ständigen Vertretung
 KulturForum TürkeiDeutschland, Freundschaftsgesellschaft
 Kulturforum Westfalen, Verwendungsname der Musikhalle Münster
 Kulturforum Witten, Netzwerk aus Kultureinrichtungen und Veranstaltungsorten der Stadt Witten

Siehe auch: 
 Forum der Kulturen (2004 in Barcelona, 2007 in  Monterrey (Mexiko), 2010 in Valparaíso (Chile))
 Weltkulturgipfel (World Culture Forum) (2007, 2009 in Dresden; 2013, 2016 auf Bali)